Воронинская — название населённых пунктов.

Россия 
 Воронинская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Воронинская — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Воронинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Воронинская — деревня в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 
 
 
 Воронинка (Брянская область)